El término Valmala se puede referir a:
 Valmala, localidad española de la provincia de Burgos; o
 Valmala, comuna italiana de la provincia de Cuneo.